

Patronyme 

 Daniel Fillion (1912-1999), metteur en scène et comédien ;
 Gérald Fillion, journaliste québécois ;
 Gilbert Fillion (1940-2007), homme politique québécois ; 
 Jean-François (Jeff) Fillion, animateur de radio québécois ; 
 Louis-Claude Fillion, dit l'abbé Fillion, (1843-1927), prêtre philosophe de l'église catholique ; 
Nathan Fillion (1971-), acteur canadien ;
 Patrick Fillion (1973-), auteur de bande dessinée canadien.
Robert Fillion (1920-2015), joueur de hockey des Canadiens de Montréal (1943-1950).

Homonymie de patronyme